Гаше́ни — деревня в Невьянском городском округе Свердловской области. Ранее входила в состав Конёвского сельсовета Невьянского района. Деревня расположена на реке Малый Сап к северу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 28 км к востоку от центра округа города Невьянска.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 34,5 км. Ближайшие населённые пункты — Конёво, Киприно, Осиновка.

История 
Гашени — выселок из села Конёво. В XIX веке деревня входила в состав Аятской волости Екатеринбургского уезда. Согласно подворной переписи 1887 года население Гашеней составляло 279 жителей (138 мужчин и 141 женщина), проживавших в 54 дворах. Грамотными были только 4 мужчины, учащихся — 7. В деревне имелось два промышленных заведения, торговых лавок и трактиров не было.

Демография 
По переписи 2010 года постоянное население — 4 человека, из них 1 мужчина и 3 женщины. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (100 %).

Долговременная динамика численности населения:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа